Héctor Alejandro Galindo Amezcua (1906-1999) – meksykański reżyser
 Alejandro Galindo – meksykański bokser
 Alejandro Galindo (ur. 1992) – gwatemalski piłkarz pochodzenia kolumbijskiego

Zobacz też